Miraj ist:
 eine Stadt in Indien, siehe Miraj
 ein ehemaliger Fürstenstaat Britisch-Indiens, siehe Miraj (Staat)
 ein Binnenfährschiff, das am 15. Mai 2014 sank, siehe Miraj-4